Подслон може да се отнася за:

Населени места 
Името Подслон носят две български села:

 Подслон (Област Добрич)
 Подслон (Област Стара Загора)

Други 
 Подслон (филм) – български филм от 2010 г.